Jméno a příjmení Mark Turner nosí více osob:

 Mark Turner (hudebník) (* 1965) – americký jazzový hudebník
 Mark Turner (fotbalista) (* 1972) – anglický fotbalista
 Mark Turner (kriketista) (* 1984) – anglický kriketista
 Mark Turner (kognitivní vědec) (* 1954) – americký kognitivní vědec